Ситт () — чешская фамилия. Известные носители:
 Ситт, Антон (скрипичный мастер) (1819—1878) — чешский скрипичный мастер.
 Ситт, Антон (скрипач) (1847—1929) — чешско-финский скрипач. Сын скрипичного мастера Антона Ситта (старшего).